George Ward peut faire référence à:

Sportifs
 G. B. Ward (1878–1942), joueur de football américain universitaire et entraîneur
 George Ward (canoéiste) (né en 1932), canoéiste olympique canadien
 George Ward (footballeur, né 1877) (1877–1921), joueur de football australien à Essendon
 George Ward (footballeur, né 1882) (1882–1951), joueur de football australien à Richmond
 George Ward (footballeur anglais), joueur de football anglais
 George Ward (rugby union) (1885-1962),  joueur de rugby anglais
 George S. Ward (1867–1940), vice-président du club de baseball de la Ligue fédérale de Brooklyn

Hommes politiques
George Ward (1er vicomte Ward of Witley) (1907–1988), homme politique du parti conservateur britannique
George Ward (homme politique libéral) (1878–1951), député pour Bosworth
George B. Ward (1867–1940), maire de Birmingham, Alabama
George Taliaferro Ward (1810–1862), propriétaire d'une plantation de coton et homme politique du comté de Leon, en Floride
George F. Ward (né en 1945), ancien ambassadeur des États-Unis en Namibie

Autres
George Ward (prêtre) (1862–1946), archidiacre de Wisbech
George Hull Ward (1826–1863), soldat et officier de l'Union dans la guerre civile américaine
George W. Ward (1867–1932), directeur de la Maryland State Normal School (maintenant l'Université de Towson)
George Ward (1933–2012), copropriétaire de Grunwick Film Processing Laboratories lors du conflit de Grunwick dispute

Voir aussi
George Warde (1725–1803), officier de l'armée britannique